Кен-Фонсгри́в, Кен-Фонсґрів () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 7 км на схід від Тулузи.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2083 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 5087,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт міста Кен-Фонсгрив 

 Кен-Фонсгрив на сайті французького Національного інституту географії
 Кен-Фонсгрив на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Розташування муніципалітету Кен-Фонсгрив на мапі Франції та сусідні муніципалітети
 Мапа муніципалітету Кен-Фонсгрив на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Кен-Фонсгрив на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Гаронна